Albireo – sistema stellare della costellazione del Cigno
Albireo – genere di cetaceo estinto